Лига 2 Английской футбольной лиги 2020/21 () — 17-й сезон Лиги 2 в её текущем формате и 29-й сезон четвёртого дивизиона английских лиг после отделения Премьер-лиги.

Сезон начался 12 сентября 2020 года и завершился 8 мая 2021 года.

Команды-участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Вышли в Лигу 2 
Вышли из Национальной лиги
 Барроу
 Харрогит Таун
Выбыли из Лиги 1
 Транмир Роверс
 Саутенд Юнайтед 
 Болтон Уондерерс

Покинули Лигу 2 
Вышли в Лигу 1
 Суиндон Таун
 Кру Александра
 Плимут Аргайл
 Нортгемптон Таун
Выбыли в Национальную лигу
 Маклсфилд Таун

Города и стадионы

Турнирная таблица

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2020 
4